McGarity ist der Familienname folgender Personen:

 Lou McGarity (1917–1971), amerikanischer Jazz-Posaunist, Violinist und Sänger
 Vernon McGarity (1921–2013), amerikanischer Weltkriegsveteran